Brem (plant), een struik (Cytisus scoparius) uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) 
Brem (plaats), een buurtschap in de gemeente Tilburg
Brem (etenswaar), vaste of vloeibare etenswaar